Romen steht für:

 Romen, ein Fluss in der Ukraine

Romen ist der Familienname folgender Personen:

 Evi Romen (* 1967), österreichische Filmeditorin
 Peter Romen, österreichisch-italienischer Mathematiker/Physiker
 Iris Romen, niederländische Sängerin, Multiinstrumentalistin und Songwriterin
 James Romen Boiragi (* 1955), bangladeschischer Geistlicher, katholischer Bischof von Khulna